Buigny kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Buigny-Saint-Maclou, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Buigny-lès-Gamaches, departementet Somme i regionen Hauts-de-France,